Varicorbula är ett släkte av musslor. Varicorbula ingår i familjen korgmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgmusslor
Varicorbula